Rosenbohm ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Rosenbohm (1878–1948), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Lukas Rosenbohm (* 1997), deutscher Basketballspieler
 Samuel Rosenbohm (1567–1625), deutscher Pastor und Dichter

Siehe auch:
 Rosenboom
 Rosenbom
 Rooseboom